Proporczyk – chorągiewka do broni drzewcowej.
 Proporczyk – oznaka na kołnierzach mundurów.
 Proporczyk – dekoracyjna zawieszka promocyjno-reklamowa.
 Proporczyk –  polski herb szlachecki.

Zobacz też 
 Proporzec – strona ujednoznaczniająca.